Basileios II kan syfta på bland andra:

 Basileios II (bysantinsk kejsare) (958–1025)
 Vasilij II av Ryssland (1415–1462)